Ле́мпинен () — финская фамилия. Известные носители:

 Лемпинен, Кайно (1921—2003) — финский гимнаст.
  (род. 1955) — финский художник-график.